Pojem Armagedon (z hebrejského הר מגידו) může mít různé významy.

 Armagedon – místo, kde se uskuteční konečná bitva mezi Bohem a Satanem.

Literatura 
 Armagedon (Vonnegut) – sbírka textů Kurta Vonneguta
 Armagedon na Grbe – dramatická divadelní hra postavená na osudech matky Rudolfa Slobody

Kinematografie 
 Armageddon (film, 1998) – americký katastrofický film z roku 1998
 Armageddon (film, 1997) – hongkongský film z roku 1997
 Armageddon (film, 1977) – francouzsko-italský film režírovaný Alainem Jessuou z roku 1977
 Armageddon (film, 1969) – kanadský sci-fi film z roku 1969 
 „Armageddon“ – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v novějším překladu jako „Hra s ohněm“

Hudba 
 Armageddon (skupina)  – hudební skupina
 Armagedon (album) – debutové album skupiny Törr (1990)

Ostatní 
 Armagedon (hackerská skupina)

Externí odkazy